

Toponyme

En France 
 Rue du Contrat-Social à Rouen.
 Rue du Contrat-Social à Paris : nom de la rue de Calonne à partir de la Révolution.

Ancien nom de voie parisienne
Voie de Paris disparue
